Schoutedenius är ett släkte av skalbaggar. Schoutedenius ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Schoutedenius